St. Benedict peut désigner :

Toponymes

St. Benedict (Saskatchewan)

St. Benedict (Kansas)
 St. Benedict (Iowa)

Homonymie de toponyme